Higginbottom ist der Familienname der folgenden Personen:

 Chris Higginbottom (* 1977), britischer Jazzmusiker
 Edward Higginbottom (* 1946), britischer Chorleiter
 Frederick Higginbottom (1859–1943), britischer Journalist und Zeitungsherausgeber
 Heather Higginbottom (* ≈1972), amerikanische Politikerin